Та́йлово (в 1920—1945 годах и позже — ) — деревня в Печорском районе Псковской области России. Входит в состав городского поселения «Печоры».

До 2005 года входила в состав ныне упразднённой Печорской волости.

География 
Расположена на правом берегу реки Белка (правый приток Пиузы (Пимжи)), в 3 км к юго-западу от центра района и городского поселения, города Печоры. В 3 км к западу проходит граница с Эстонией.

Население 
Численность населения деревни составляла 122 жителя (2000 год).

История 
Таиловский погост упомянут в Псковских Летописях 1519 года при основании Псково-Печорского монастыря: «Того же лета начаша Мисюрь Мунехин, великого князя дьяк псковскои, да его подъячек Ортюша Псковитян назирати убогое место, незнаемо никим же , под немецким рубежом 40 вёрст ото Пскова, а десять верст за Изборском, в Таилове погосте, 7 верст от Нового городка от немецкого, Пеечерскои монастырь, Вифляньскую пещеру, Богом сотвореную».

В Писцовых Книгах 1585-1587 годов упоминается погост Таилов, центр Таиловской губы Завелицкой засады.

Примечания 

Населённые пункты Печорского района